Жундия (Алагоас) — муниципалитет в Бразилии.
 Жундия (Риу-Гранди-ду-Норти) — муниципалитет в Бразилии.